Cotelo es un apellido, que puede hacer referencia o estar asociado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Emiliano Cotelo (1958-), también conocido como Emiliano Cotelo Domínguez, periodista uruguayo, y conductor de programas de radio.
 Juan Manuel Cotelo (1966-), también conocido como Juan Manuel Cotelo Onate, periodista español, que trabaja en el mundo audiovisual desde 1987, como guionista, actor, director, y productor.
 Mario Cotelo (1975-), también conocido como Mario Gutiérrez Cotelo, futbolista español que se retiró en junio de 2009, cuando rescindió su contrato con el Getafe C. F. ejerciendo desde el 20 de agosto de 2015 como delegado del Real Sporting de Gijón.
 Ruben Cotelo (1930-2006), también conocido como Ruben Enrique Cotelo Segade, escritor, periodista, profesor uruguayo, y también crítico literario y cinematográfico.
 Víctor López Cotelo (1947-), arquitecto español.